Ке́лер () — прізвище німецького походження. Відомі носії:

 Альфред Келер (; 1899—1957) — німецький офіцер, доктор права, адмірал-інтендант крігсмаріне (1 травня 1944).
 Анґеліна Келер (;  2000) — німецька плавчиня.
 Вольфганг Келер (; 1887—1967) — німецько-американський психолог, доктор філософії.
 Георг Келер (; 1946—1995) — німецький біолог і імунолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (1984).
 Горст Келер (;  1943) — німецький державний і політичний діяч.
 Едмунд Келер () — архітектор, працював у Львові у другій половині XIX ст.
 Йоганн Келер (; 1826—1899) — лідер естонського національного відродження та художник.
 Карл-Ерік Келер (; 1895—1958) — німецький воєначальник, генерал кавалерії вермахту.
 Отто Келер (; 1894—1967) — німецький морський офіцер, контр-адмірал.

Інше 
 11775 Келер (11775 Köhler) — астероїд головного поясу, відкритий 16 жовтня 1977 року.

Див. також 
 Келлер

Німецькі прізвища